Туазі́-ле-Дезе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний схід від Парижа, 40 км на захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 83 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 224,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 
 Туазі-ле-Дезер на сайті французького Національного інституту географії
 Туазі-ле-Дезер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Туазі-ле-Дезер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Туазі-ле-Дезер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Туазі-ле-Дезер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор